Antonín Alois Hohenzollern-Sigmaringen (20. června 1762, Sigmaringen – 17. října 1831, Sigmaringen) byl princ z Hohenzollern-Sigmaringen.

Život 
Antonín Alois se narodil během sedmileté války jako syn prince Karla Fridricha Hohenzollern-Sigmaringen (1724–1785) a jeho manželky Johany (1727–1787), dcery hraběte Františka Vléma Hohenzollern-Berg. Vyrůstal převážně v 's-Heerenbergu na nizozemském statku své matky. Otec se účastnil války, takže tam matka žila se svým bratrem. Později se Antonín vzdělával na univerzitách ve Freiburgu, Heidelbergu a Ingolstadtu. 13. srpna 1782 se na zámku Dhaun oženil s o dva roky starší Amálií Zephyrine ze Salm-Kyrburgu (1760–1841), dcerou Filipa Josefa ze Salm-Kyrburgu.

V roce 1785 se stal nástupcem svého otce a o dva roky později zdědil bohaté nizozemské statky své matky. V roce 1789 se v rakouském Nizozemsku odehrála Brabantská revoluce, kterou Antonín Alois kvůli svým majetkům pozorně sledoval. Na korunovaci císaře Leopolda II. z Habsbursko-lotrinské dynastie v roce 1790 zastával Antonín Alois úřad lorda komorníka. Po vypuknutí francouzských revolučních válek utekl Antonín Alois do Vídně a znovu se vrátil v roce 1796. Francie obdržela od Německa území na levém Rýně, takže Antonín Alois ztratil v roce 1802 všechny své nizozemské majetky. Jako náhradu obdržel území Glatt v severním Schwarzwaldu a staré kláštery Inzigkofen, Beuron a Holzen.

Antonín Alois zemřel 17. října 1831 ve věku 69 let v rodném Sigmaringenu.

Potomstvo 
S manželkou Amálií Zephyrine ze Salm-Kyrburgu měl Antonín Alois jednoho syna:

 Karel von Hohenzollern-Sigmaringen (20. 2. 1785 Sigmaringen – 11. 3. 1853 Bologna), kníže von Hohenzollern-Sigmaringen v letech 1831–1848
 ⚭ 1808 Marie Antoinette Muratová (3. 1. 1793 Labastide-Murat – 19. 1. 1847 Sigmaringen)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Narození v roce 1762
Narození 20. června
Narození v Sigmaringenu
Úmrtí v roce 1831
Úmrtí 17. října
Úmrtí v Sigmaringenu
Muži